Lepa, peut faire référence à :

Prénom de personnalités 
 Lepa Radić (Лепа Радић) (1925–1943) : une membre des partisans yougoslaves exécutée à l'âge de 17 ans pour avoir tiré sur des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Fahreta Živojinović, plus connue sous le nom de scène Lepa Brena (Лепа Брена) : chanteuse yougoslave des années 1980 ;
 Lepa Lukić () : chanteuse serbe dont la carrière s'étend sur plus de quatre décennies.

Sigles 
 Aéroport de Palma de Majorque, a reçu le code OACI LEPA.

Lieux 
 Lepa : village des Samoa à Samoa ;
 Lepa Ves, village en Croatie ;
 Lepa gora () : montagne du sud-est de la Serbie culminant à  d'altitude ;
 Lepas-Dubuisson : Ensemble comprenant un immeuble sur rue et un hôtel particulier situé 151 bis rue Saint-Jacques, dans le  de Paris.

Films 
 Lepa sela lepo gore (Joli village, jolie flamme) : film yougoslave réalisé par Srdjan Dragojevic, sorti en 1996.

Sciences 
 LEPA (irrigation) : irrigation d'application de précision à basse énergie ;
 Leader peptidase A (LepA) : protéine (biologie) ;
 Lepas : est un genre de crustacés que l'on trouve, entre autres, sur les coques de bateaux.

Type de bateau 
 Lepa (bateau)  : bateau maison traditionnel du peuple Sama-Bajau.

Homonymie de prénom